La Coupe d'Angleterre 2014-2015 est la  de la FA Cup, la coupe principale dans le football anglais et la plus vieille compétition à élimination directe du monde. Le sponsor principale reste à définir, le contrat liant la Fédération anglaise à Budweiser ayant expiré à la fin de la saison 2013-2014. Cette édition est la première où les pelouses artificielles sont autorisées dans la compétition.

L'équipe défendant son titre est Arsenal, ayant battu Hull City à l'occasion de la dernière finale en date sur le score de 3-2.

Les demi-finales ont lieu à Wembley, comme depuis 2008, afin de rentabiliser le prix du stade, malgré les protestations de certains supporters . Le stade accueille aussi la finale.

Calendrier de l'épreuve

Qualifications 

Toutes les équipes se trouvant dans les ligues inférieures à la Football League () doivent passer par les phases de qualifications pour accéder au premier tour. Les qualifications durent jusqu'à ce qu'ils n'y aient plus que 32 équipes en lice.

Tour extra-préliminaire 

Les matchs du tour extra-préliminaire auront lieu le 16 août 2014, et les matchs à rejouer se feront le 21 août 2014. Les 368 clubs entrés en compétition lors de ce tour viennent des divisions 9 et 10 de la ligue anglaise.

Premier tour

Matchs rejoués

Deuxième tour

Matchs rejoués 

 Le 15 décembre, l'Association de Football a ordonné que le match soit rejoué en raison de l'inéligibilité d'un joueur de Chesterfield.

Troisième tour

Matchs rejoués

Quatrième tour

Matchs rejoués

Cinquième tour

Quarts de finale 
Les matchs sont joués le week-end du 7 mars 2015.

Matchs rejoués

Demi-finales

Finale

Notes et références 

2014-2015
Angleterre
Saison 2014-2015 de football en Angleterre